Ночная смена — несколько одноимённых фильмов.

 Ночная смена (фильм, 1970) (1970 год, СССР)
 Ночная смена (фильм, 1982) (1982 год, США)
 Ночная смена (фильм, 1990) (США) — экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга.
 Ночная смена (фильм, 1996) (1996 год, США)
 Ночная смена (фильм, 2012) (2012 год, Россия, Украина)
 Ночная смена (фильм, 2018) (2018 год, Россия)